Fréderike Geerdink (1970), Nederlands journaliste
 Jeroen Geerdink (1978), Nederlands darter
 Geerdinkhof, een subwijk in de Bijlmermeer in Amsterdam-Zuidoost

Nederlandse of Vlaamse achternaam